Christiaan Willem Margadant; (1848-1924); Nederlands jurist etc
Dirk Margadant (1849-1915); Nederlands architect
Eva Margadant-Mainz (1930-2012); panellid van de eerste series Wie van de Drie 
Marjan Margadant-van Arcken (1945-); Nederlands voormalig hoogleraar op gebied van natuur- en milieueducatie
Willem Margadant (1848-1900); Nederlands violist, voornamelijk bekend in buitenland
Wim D. Margadant (1916-1997); Nederlands bioloog